UseModWiki est un moteur de wiki écrit par Clifford Adams à l'aide du langage de programmation Perl.

. Wikipédia l'a utilisé jusqu'à début 2002. . Son avantage est qu'il demande peu de ressources système contrairement à des logiciels tels que MediaWiki.

C'est un logiciel libre distribué selon les termes de la licence GNU GPL.

Liens externes 
  Site officiel

Moteur de wiki
Perl
Logiciel libre sous licence GPL